Droga krajowa nr 20 (Czechy)
 Droga krajowa nr 20 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A20